Верхнеса́лтовский либо Ве́рхне-Са́лтовский се́льский сове́т входил до 2000 года в состав
Волчанского района Харьковской области
Украины.

Административный центр сельского совета находился в
селе Верхний Салтов
.

История 
 Между 1917 и 1930 годами — дата образования Верхне-Салтовского сельского Совета депутатов трудящихся в составе Волчанского уезда Харьковской губернии Украинской Советской Советской Социалистической Республики.
 С 1923 года — в составе Харьковского округа, с 1932 — Харьковской области УССР.
 В 2000 году сельсовет был присоединен к расположенному севернее Рубежа́нскому сельскому совету.

Населённые пункты совета 
 село Ве́рхний Са́лтов
 село Заму́ловка (до 2016 — Октя́брьское (Жовтне́вое)
 село Укра́инка

См. также 
 Салтовское городище

Примечания 

Исчезнувшие местные советы (Харьковская область)
Сельские советы Волчанского района
Верхний Салтов